Zwierzofraszki (ang. Animal Crackers, 1997-1999) – kanadyjski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale RTL 7.

Bohaterowie 
 Lyle

 Dodo

 Eugene

 Gnu

 Lana

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane